Луи Франк (, ):

  (1864—1917) — бельгийский юрист.
 Франк, Луи (1868—1937) — бельгийский писатель, юрист, либеральный политик и государственный деятель.
  (1907–1988) — бельгийский хоккеист.
 Франк, Луи (род. 1971) — бельгийский музыкант и композитор.
 Франк, Луи Бернар (1766—1818) — французский полковник.